Рудка як український гідронім може відноситись до:
 Рудка — річка у Волинській області, притока Стиру
 Рудка — річка у Волинській області, притока Турії
 Рудка — річка у Полтавській області, притока Сули
 Рудка — річка у Полтавській області, права притока Хоролу
 Рудка — річка у Полтавській області, ліва притока Хоролу
 Рудка — річка у Полтавській області, притока Хоролу
 Рудка — річка у Хмельницькій області, притока Вілії
 Рудка — річка у Хмельницькій області, притока Жванчика
 Рудка — річка у Хмельницькій області, притока Случі
 Рудка (Руська) — річка у Хмельницькій області, притока Дністра

Див. також 
 Рудка
 Рудька